Dobki ist ein polnischer Ortsname:
 Dobki (Iłów), Ort im Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
 Dobki (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Dopken, 1938 bis 1945 Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Dobki (Tykocin), Ort im Powiat Białystocki, Woiwodschaft Podlachien